Multiplayer Edizioni è una casa editrice italiana che dalla sua fondazione, nel 2005, ha espanso il mercato dei romanzi, dei saggi e delle guide strategiche ufficiali legati al mondo dei videogiochi e del cinema.

Principali collane 
I prodotti della casa editrice interessano un pubblico di lettori appassionati dell'intrattenimento multimediale.

Nello specifico, da fine 2008, Multiplayer Edizioni ha distribuito le seguenti saghe letterarie tratte da videogiochi:

 Resident Evil
 Halo
 Gears of War
 Mass Effect
 Metro 2033
 Crysis
 Star Wars
 God of War
 Dead Space
 Doom
 Dragon Age
 Borderlands
 Guild Wars
 Fable
 Metal Gear Solid
 Alan Wake
 Resistance

Saggistica 

 2003 - Masters of Doom (di David Kushner)
 2007 - Mamma non rompere. Sto imparando! (di Mark Presky)
 2008 - Power Up: Come i Videogiochi Giapponesi Hanno Dato al Mondo Una Vita Extra (di Chris Kohler)
 2012 - WANTED: la storia criminale di Grand Theft Auto (di David Kushner)
 2012 - La Storia di Mario 1981-1991: La Nascita di un'Icona, tra Mito e Realtà (di William Audureau)
 2012/2013 - La storia di NINTENDO (di Florent Gorges e Isao Yamazaki)
 1889-1980: Dalle Carte da Gioco ai Game&Watch
 1980-1991: La Straordinaria Invenzione dei Game&Watch
 1983-2003: Famicom/Nintendo Entertainment System
 2015 - Console Wars (di Blake J. Harris)
 2015 - Minecraft (di Daniel Goldberg e Linus Larsson)

Altri romanzi 

 2012/2013 - Diario di un sopravvissuto agli zombie (di J.L. Bourne):
 Diario di un Sopravvissuto agli Zombie
 Oltre L'Esilio
 La Clessidra Infranta
 2013 - La Bugia di Natale (di Seth Grahame Smith)
 2014- EX – Supereroi vs. Zombie (di Peter Clines)
 2014 - You - Crea il tuo destino (di Austin Grossman)
 2014 - La ragazza meccanica (The Windup Girl, 2009) di Paolo Bacigalupi 
 2014 - I Dodici Bambini di Parigi (di Tim Willocks)
 2014 - EX² Patrioti (di Peter Clines)
 2014 - Internet Apocalypse (di Wayne Gladstone)
 2015 - Little Brother (di Cory Doctorow)
 2015 - Roma Città Morta (di Luca Marengo e Giacomo Bevilacqua)
 2015 - The Queen of the Tearling (di Erika Johansen)
 2015 - Homeland (di Cory Doctorow)

Note

Voci correlate 
 Multiplayer.it
 Movieplayer.it

Collegamenti esterni

Case editrici italiane
Siti web di videogiochi